CCCF-mästerskapet 1941 spelades i San José, Costa Rica under perioden 8-18 maj 1941. Costa Rica vann turneringen före El Salvador och Curaçao.

Resultat

Källor
 

1941 i Costa Rica
1941
Fotboll i Costa Rica
Fotbollsåret 1941